The Deep Blue Sea peut faire référence à :
 , une pièce écrite par Terence Rattigan en 1952 ;
 L'Autre Homme (The Deep Blue Sea), un film britannique adapté de la pièce par Anatole Litvak en 1955 ;
 The Deep Blue Sea, un film britannique adapté de la pièce par Terence Davies en 2011.